Muzeum Michaila Bulgakova může označovat:
 Muzeum Michaila Bulgakova (Kyjev) se sídlem v Kyjevě
 Muzeum Michaila Bulgakova (Moskva) se sídlem v Moskvě